Frans Burman kan syfta på bland andra:

* Frans Burman (1628–1679), nederländsk reformert teolog
 Frans Burman (1671–1719), nederländsk reformert teolog
 Frans Burman (1708–1793), nederländsk reformert teolog